Hajduk – nazwa stosowana w Polsce w wieku XVIII, później już raczej tylko na Węgrzech, wobec lokajów, zazwyczaj noszących węgierskie stroje, służących na dworach magnackich.

Początkowo, w XVI wieku nazywano tak w wojsku polskim szeregowego wyborowej piechoty węgierskiej (hajducy Batorego). Z czasem, przechodząc na służbę dworską, zatrzymali swą nazwę.

Niektórzy hajducy za szczególne zasługi w służbie księcia siedmiogrodzkiego Stefana Bocskaya w czasie powstania siedmiogrodzian, otrzymali w 1605 szlachectwo i posiadłości ziemskie w komitacie soboleskim i biharskim, mianowicie: Dorog, Hatház, Nánás, Szoboszló, Vámos-Pércs i Böszörmény Rácz. Według innych danych przywilej ten mieli otrzymać od króla węgierskiego Macieja Korwina.

Na Huculszczyźnie hajdukami nazywano młodych mężczyzn zatrudnianych do ochrony dworu przed napaścią rozbójników.

Zobacz też 
 służący

Przypisy

Bibliografia 
 S. Orgelbranda Encyklopedia Powszechna, t.VI, 1900 r., str. 469-470

Na podstawie encyklopedii Orgelbranda
Historia Węgier
Życie w dawnej Polsce
Zawody historyczne
Ludność służebna